Gyulai István (1930–2016) újságíró, főszerkesztő, szakíró
Gyulai István (1943–2006) atléta, újságíró, sportvezető
Gyulai István (1960) építész
Gyulai István (1966) kenus